Migratie (dieren), migratie (trek) van dieren
 Migratie van planten, zie Zaadverspreiding
 Menselijke migratie, migratie van mensen
 Celmigratie, actieve voortbeweging van (groepen) cellen in meercellige dieren
 Planetaire migratie, baanverandering van planeten tijdens de vorming van een planetenstelsel
 Softwaremigratie, overgang naar een nieuwere versie van software in verband met wegvallende support, te beperkte functionaliteit, verdwijnende kennis, verouderde infrastructuur, etc.

Zie ook 
 Migrant (doorverwijspagina)